Autodétermination peut désigner :
 le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ou droit à l'autodétermination ;
 un référendum d'autodétermination, un vote de la population d'un territoire donné visant à déterminer le statut de ce territoire ;
 la théorie de l'auto-détermination, une théorie de la motivation en psychologie ;
 Autodétermination, un parti politique kosovar fondé en 2004.